Jože Borštnar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jože Borštnar-Gabrovčan (1915 - 1992), narodni heroj, politik, rezervni generalmajor
 Jože Borštnar (1927 - 1999), gospodarstvenik, športni delavec